Il doppio  dell'IPP Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Łukasz Kubot e Oliver Marach erano i detentori del titolo, quest'anno non hanno partecipato.

Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi hanno battuto in finale Henri Kontinen e Jarkko Nieminen 6–2, 7–6(7).

Teste di serie 

 Ross Hutchins /  Horia Tecău (primo turno)
 Colin Fleming /  Ken Skupski (quarti di finale)

 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (campioni) 
 Leoš Friedl /  David Škoch (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

IPP Open 2009